Die Poolbillard-Europameisterschaft 2011 war ein Poolbillardturnier, das vom 23. März bis zum 3. April 2011 im Stahlpalast stattfand. Zum zweiten Mal, nach 2006, war damit Brandenburg an der Havel Austragungsort dieser Veranstaltung, die vom europäischen Poolbillardverband EPBF ausgerichtet wurde. Nach 1980, 1987, 2006 und 2008 war Deutschland zum fünften Mal Gastgeber der Poolbillard-EM.

Ausgespielt wurden die Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos in den Kategorien Herren, Damen und Rollstuhlfahrer. Die Rollstuhlfahrer kämpften allerdings nur um die Titel im 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball. 10-Ball stand zum zweiten Mal auf dem Programm bei einer Europameisterschaft. Es waren 685 Spieler/-innen aus 34 Nationen vertreten.

Erfolgreichste/-r Spieler/-in war die Österreicherin Jasmin Ouschan, die in drei Disziplinen gewann, gefolgt vom Finnen Juni Tahiti mit zwei Medaillen. Deutschland belegte mit je 1 Gold- und Silbermedaille den vierten Platz.

Format 
Gespielt wurde zunächst in allen Kategorien im Doppel K.-o.-System. Das bedeutet, dass man ein Spiel verlieren kann (dann allerdings den längeren Weg über die Verliererrunde überstehen muss), ohne sofort aus dem Turnier auszuscheiden. Eine zweite Niederlage führte allerdings in jedem Fall zum Ende des Turniers. Dieser Spielmodus wurde angewendet, bis nur noch eine bestimmte Anzahl an Spielern im Turnier ist (bei den Herren 32; bei den Damen 16 und bei den Rollstuhlfahrern 8). Von da an ging es im K.-o.-System (bedeutet: Jede Niederlage führt zum sofortigen Ausscheiden) bis zum Finale. Ein Spiel um Platz 3 wurde nicht ausgetragen.

Spielfolge

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.

8-Ball

9-Ball

10-Ball

14/1 endlos

Wettbewerbe der Damen 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.

8-Ball

9-Ball

10-Ball

14/1 endlos

Wettbewerbe der Rollstuhlfahrer 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 

2011
Europameisterschaft
Billardturnier in Brandenburg an der Havel